La Maternelle peut désigner :

 école maternelle (ou école enfantine, école gardienne), école qui accueille de très jeunes enfants pour les préparer aux apprentissages fondamentaux (lecture, écriture et du calcul) ;

 La Maternelle, roman de Léon Frapié paru en 1904 ;
 La Maternelle, film français de Jean Benoît-Lévy et Marie Epstein sorti en 1933 ;
 La Maternelle, film français d'Henri Diamant-Berger sorti en 1949 ;
 Maternelle, film belge de Philippe Blasband sorti en 2009 .

Voir aussi 
 Les Maternelles, ancien nom de La Maison des Maternelles, émission de télévision française.
 Maternelle, un épisode de la série South Park.

Notes et références